Merode est une dynastie princière originaire de Rhénanie (Allemagne), dont l'existence est attestée depuis le . Elle a notamment donné son nom à de nombreuses personnalités.

Patronyme 
(par ordre chronologique)
 Maison de Merode, famille de la haute aristocratie belge ;

 Everard de Merode dit Delvaux (1535-1568), seigneur de Lavaux-Sainte-Anne, officier réformé liégeois ;
 Itel Frédéric de Merode de Waroux, vicomte de Villers-sur-Lesse, colonel et grand mayeur de Liège
  (1589-1633), militaire ;
 Albert de Merode (?-1656), marquis de Trélon. Mort des suites de ses blessures lors du siège de Valenciennes, il est inhumé dans un cercueil de bois doublé de plomb au sein de l'église conventuelle des Dominicains de la ville ;
 Jean-Philippe-Eugène de Merode-Westerloo (1674-1732), militaire belge ;
 Jeanne de Merode, dite comtesse, a construit à Westerlo un château, qui après sa mort est devenu une maison de repos pour prêtres avant de devenir la nouvelle maison communale de cette ville.
 Charles de Merode (1762-1830), diplomate et homme d'État ;
 Félix de Merode (1791-1857), homme d'État belge ;
 Frédéric de Merode (1792-1830), héros de la révolution belge, frère de Félix de Merode ;
 Xavier de Merode (1820-1874), archevêque de Mélitène, militaire et homme d'église belge, fils de Félix de Merode ;
 Louis Ghislain de Merode (1821-1876), fondateur du Centre d'Œuvre de Merode ;
 Charles de Merode (1824-1892), diplomate et homme d'État ;
 Antoinette de Merode (1828-1864), épouse de  ;
 Cléopâtre-Diane de Merode dite Cléo de Mérode (1875-1966), danseuse et icône de beauté française ;
 Willem de Merode, de son vrai nom Willem Eduard Keuning (1887-1939), poète néerlandais
 Frédéric Martin dit Rudy de Mérode (1905-?), collaborateur français durant la Seconde Guerre mondiale ;
 Alexandre de Merode (1934-2002), ancien vice-président du Comité international olympique et président de sa commission médicale.
 Emmanuel de Merode (né en 1970), anthropologue et primatologue belge.
 Richard de Merode, baron de Houffalize
 plusieurs

Autres 

 Merode, un village de la commune de Langerwehe en Allemagne, non loin des frontières néerlandaise et belge. Le village abrite le château de Mérode
 Non loin du château de Westerlo, se trouve un village appelé Meerhout.
 Merode, station de train et de métro bruxellois
 le tunnel ferroviaire Merode-Josaphat de la 
 Triptyque de Mérode
 , acronyme de , une méthode de modélisation orientée objet pour l'entreprise développée par la KUL en Belgique
 Coupe de Merode, une coupe du  en vermeil
 Monument au comte Frédéric de Mérode à la Place des Martyrs (Bruxelles)

Homonymie de patronyme